Eleia — antiga cidade da Magna Grécia, no sul de Itália, chamada Vélia pelos romanos

Monte Vélia — uma antiga colina de Roma

Novi Velia — comuna italiana da região da Campânia

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos